Basketball kan syfta på:

 Basketboll – ett lagbollspel, se basket
 Basketboll (boll) – en boll som används när man spelar basket
 Basketball (datorspel, 1978) – TV-spel från 1978
 Basketball (datorspel, 1980) – TV-spel från 1980